«Love on the Brain» — четвертий та фінальний сингл восьмого студійного альбому барбадосько-американської поп-співачки Ріанни — «Anti». Сингл вийшов 27 вересня 2016.

Список композицій 
CD-сингл
 "Love on the Brain" – 3:44
 "Love on the Brain" (Don Diablo Remix) – 3:28

Цифрове завантаження – денс-ремікси
"Love on the Brain" (Don Diablo Remix) – 3:28
"Love on the Brain" (Gigamesh Remix) – 3:43
"Love on the Brain" (John-Blake Remix) – 3:31
"Love on the Brain" (RY X Remix) – 3:37

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 

Пісні за алфавітом
Сингли 2016
Пісні Ріанни
Англомовні пісні